Bedarieux peut désigner :
 Bédarieux, commune de l'Hérault
 Robert de Bedarieux, écrivain et poète du  siècle